Ali Ahmeti (né en 1959), homme politique macédonien ;
 Mimoza Ahmeti (née en 1963), écrivaine et poétesse albanaise ;
  (1939–2010), peintre albanais ;
 Shpend Ahmeti (né en 1978), homme politique kosovar ;
  (né en 1951), homme politique albanais.